Assedio di Namur (1577) – Giovanni d'Austria prese la cittadella di sorpresa
 Assedio di Namur (1692) – da parte dei francesi (sotto Luigi XIV di Francia)
 Assedio di Namur (1695) – da parte degli alleati (olandesi, inglesi e brandeburghesi)
 Assedio di Namur (1914) – da parte della Germania nel corso della prima guerra mondiale